Farin is een fictief persoon in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-Aarde.

Farin was een dwerg uit de lijn van Durin, de onsterfelijke, en werd geboren in het jaar 2560 van de derde Era. Hij was de zoon van Borin. Zijn oudste zoon Fundin werd geboren in 2662 en zijn jongste zoon Gróin werd geboren in 2671.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien